Goura is een geslacht van de vogelfamilie der Columbidae (Duiven). Het geslacht telt vier soorten. De Goura behoren tot de grootste duivensoorten ter wereld. Het geslacht werd voor het eerst omschreven door James Francis Stephens in 1819.

Kenmerken 
Voor alle soorten geldt dat de mannetjes en vrouwtjes vrijwel identiek zijn.

Taxonomie 
Het geslacht neemt binnen de familie van de  duiven en tortelduiven een uitzonderlijke positie in. Het onderstaand cladogram, gebaseerd op onderzoek aan het mitochondriaal DNA, laat zien hoe de duiven uit het geslacht Goura  verwant zijn met een aantal endemische, grond bewonende duiven, inclusief de uitgestorven dodo.

Verspreiding en leefgebied 
Alle soorten van het geslacht komen van nature voor op Nieuw-Guinea en een paar omliggende eilanden.

Soorten 
Goura cristata  –  kroonduif
Goura scheepmakeri  –  Scheepmakers kroonduif
Goura sclaterii  –  Sclaters kroonduif
Goura victoria  –  waaierduif

Duiven en tortelduiven